I Nosound sono un gruppo musicale rock italiano originario di Roma e attivo dal 2002.

Biografia
Il gruppo è stato fondato ed è incentrato sulla figura di Giancarlo Erra. Il progetto è partito dall'iniziativa di Erra, che poi ha coinvolto altri quattro musicisti e ha composto la band. Il gruppo ha debuttato nel 2005 con Sol29. Nel 2007, dopo un tour in Europa, è stato pubblicato un DVD in edizione limitata accompagnato da un EP live.

Nel 2008 è stato pubblicato il secondo album Lightdark, registrato in diversi Paesi ossia Italia, Stati Uniti e Inghilterra. Hanno collaborato a questo disco Tim Bowness (No-Man) e Marianne DeChastelaine. Nel 2009 il gruppo ha firmato un contratto con l'etichetta discografica Kscope, che ha ripubblicato in versione doppio CD Lightdark. Il terzo album è uscito nell'ottobre 2009 in diversi formati. Successivamente il gruppo ha partecipato a diversi festival ed eventi live. Vincono due riconoscimenti ai Prog Awards italiani nel 2009.
Nel frattempo il gruppo ristampa il proprio album d'esordio Sol29 con l'aggiunta di un DVD-video con filmati originali del 2005. Questa ristampa speciale esce nell'agosto 2010.

Nel luglio 2011 viene pubblicato un nuovo album dal titolo The Northern Religion of Things, che contiene diversi brani già editi rivisitati o con l'aggiunta di collaborazioni. . Vi sono poi dei cambi nella formazione: Gigi Zito e Paolo Martellacci lasciano per motivi personali e vengono sostituiti da Giulio Caneponi e Marco Berni.

Lavorano al nuovo album Afterthoughts, la violoncellista Marianne DeChastelaine e Chris Maitland (ex Porcupine Tree). L'EP At the Pier esce nel novembre 2012.
Nel 2013 il gruppo ristampa il suo secondo album Lightdark in nuovi formati.

Nel 2016 esce l'album Scintilla, che vede la collaborazione alla voce di Vincent Cavanagh (Anathema), allontanandosi dalle influenze precedenti e muovendosi verso territori meno rock e progressivi/psichiedelici.

L'ultimo album da studio si chiama Allow Yourself, uscito nel 2018, e segna una ulteriore evoluzione del gruppo verso territori elettronici ed eclettici.

Nel 2020 il gruppo annuncia un nuovo album da studio in lavorazione, in uscita prevista verso la fine del 2021.

Influenze
Tra le maggiori influenze del gruppo vi sono la musica psichedelica degli anni '80, la musica ambient e l'alternative rock contemporaneo, il post-rock e il rock progressivo. Tra i gruppi e gli artisti citati dai Nosound come influenze vi sono Pink Floyd, Sigur Rós, Porcupine Tree e Brian Eno.

Formazione
Attuale
Giancarlo Erra - voce, chitarra, tastiere (dal 2002)
Orazio Fabbri - basso, tastiere (dal 2018)
Paolo Vigliarolo - chitarra (dal 2007)
Marco Berni - tastiere (dal 2012)
Daniele Michelacci - batteria (dal 2019)
Ex membri
Gigi Zito - batteria (2006-2012)
Giulio Caneponi - batteria (dal 2012 al 2019)
Gabriele Savini - chitarra (2006-2007)
Paolo Martellacci - tastiere (2006-2012)
Chris Maitland - batteria (2012)
Alessandro Luci - basso (2005-2018)
Collaboratori saltuari
Tim Bowness - voce
Vincent Cavanagh - voce
Marianne DeChastelaine - violoncello

Discografia
Album studio
2005 - Sol29
2008 - Lightdark
2009 - A Sense of Loss
2013 - Afterhoughts
2013 - Lightdark (rimasterizzato)
2016 - Scintilla
2018 - Allow Yourself
EP
2007 - Clouds
2007 - Slow, It Goes
2012 - At the Pier
Raccolte
2006 - The World Is Outside
2011 - The Northern Religion of Things

DVD
Sol29 Clip (2005)
The World Is Outside (2006)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni